

Niemcy 
 Rauschwitz – dzielnica Elstry
 Rauschwitz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Ruszowice (powiat głogowski)
 Ruszowice (powiat kłodzki)